Коджори

 Коджори — посёлок городского типа в составе муниципалитета (региона) Тбилиси в Грузии
 Коджори (Ахметский муниципалитет) — село в Ахметском муниципалитете края Кахети Грузии